Сулейман Абдуллахи (; ) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Гётеборг».

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Эль-Канеми Варриорс». В 2015 году подписал контракт с норвежским клубом «Викинг». 6 апреля 2015 года в матче против «Мьондалена» дебютировал в Типпелиге. 25 апреля в поединке против Русенборга забил свой первый гол за «Викинг».

Летом 2016 года перешёл в немецкий «Айнтрахт» из Брауншвейга. 17 декабря в матче против «Карлсруэ» дебютировал во Второй Бундеслиге. 5 февраля 2017 года в матче против «Санкт-Паули» забил свой первый гол за «Айнтрахт».

Летом 2018 года был арендован берлинским «Унионом». 28 октября в матче против дрезденского «Динамо» дебютировал за новый клуб. 26 ноября в поединке против «Гамбурга» забил свой первый гол за «Унион». По итогам сезона клуб вышел в элиту и контракт Абдуллахи был выкуплен. 18 августа в матче против «РБ Лейпциг» дебютировал в Бундеслиге.

Международная карьера 
13 ноября 2015 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Эсватини дебютировал за сборную Нигерии.

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Гётеборг»